

Patronymie 

 Adrien Veyrat (1803-1883), graveur belge ;

 Xavier Veyrat (1807-1876), auteur dramatique français ;

 Jean-Pierre Veyrat (1810-1844), poète savoyard ;
 
 Jean Veyrat (1913-1944), résistant français ;

 Marc Veyrat (1950- ), cuisinier français ;

 Isabelle Veyrat-Masson (1954- ), spécialiste de communication médiatique ;

 Olivier Veyrat (1954- ), basketteur français ;

 Jacques Veyrat (1962- ), chef d'entreprise français.

Voir aussi 

 Maison de Marc Veyrat, un restaurant de Marc Veyrat.